Assael ist der Familienname folgender Personen:

 Lili Assael (vor 1943–1989), griechische Musikerin und Holocaustüberlebende
 Michel Assael (* 1918), griechischer Musiker und Holocaustüberlebender
 Yvette Assael (vor 1943–nach 1945), griechische Musikerin und Holocaustüberlebende